Бойл (;  (Маништирь-на-Буле)) — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Роскоммон (провинция Коннахт). Здесь родились Крис О’Дауд и Морин О’Салливан.

Местная железнодорожная станция была открыта 3 декабря 1862 года.

Демография 
Население — 2522 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 2205 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 1599, население пригородов (environs) — 923.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Достопримечательности

Королевская Резиденция

Аббатство Бойл

Лесопарк Лох-Ки

Примечания

Ссылки 

Города Ирландии
Населённые пункты графства Роскоммон